Cisco IOS
 iOS, операційна система, раніше відома як iPhone OS
 IBM Input/Ouptut Supervisor, компонент операційних систем сімейства OS/360